Le centre régional d'éducation populaire et de sport (CREPS) Auvergne-Rhône-Alpes Vallon-Pont-d’Arc · Voiron · Lyon est l'un des établissements publics nationaux du ministère chargé des Sports.

Situation géographique
Le CREPS Auvergne-Rhône-Alpes Vallon-Pont-d’Arc · Voiron · Lyon présente la particularité d’être constitué de trois implantations, l’une située sur le Domaine de la Brunerie à Voiron (Isère), une autre à Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche), la dernière étant la Maison Régionale des Sports à Lyon.

Histoire
Cet établissement public à caractère administratif dénommé « centre d'éducation populaire et de sport de Voiron » a été dissous dans le cadre de la RGPP (Décret n° 2010-1002 du 27 août 2010 portant modification du rattachement du centre de plein air de Vallon-Pont-d'Arc et dissolution du centre d'éducation populaire et de sport de Voiron)

Il a été rouvert au  (Décret n° 2013-1319 du 27 décembre 2013 portant création du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives de Rhône-Alpes).

Activité et missions 
Le CREPS Rhône-Alpes : 
 Propose des formations dans le domaine du Sport et de l’Animation
 Accompagne la performance et la formation des sportifs de haut niveau
 Aide au développement des projets sportifs, particulièrement dans les espaces ruraux, de montagne et nautiques, par l’intervention du Pôle Ressource National des Sports de Nature.
 Offre des prestations de séjour

Formation
Jusqu’en 1984, des générations de professeurs d’éducation physique et sportive et de professeurs adjoints d’E.P.S. se forment au CREPS de Voiron. 

1984 fut une date charnière pour l’établissement comme pour tous les autres CREPS qui sont placés sour la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports.
L’Education Nationale prend directement sous sa coupe la formation des professeurs d’E.P.S.

Depuis cette date, les missions du CREPS ont changé et se sont diversifiées. Elles portent sur la formation, la recherche, le sport de haut niveau et l’accueil.

Personnalités lies au CREPS Rhône-Alpes
Depuis sa création, le CREPS a formé aux métiers du sport des générations de sportifs et d’enseignants parmi lesquels des grands noms tels que Gilles et Didier Camberabero (rugby à XV), Daniel Robin (lutte), Éric Battista (triple saut), Pascal Lefèvre (javelot), Henri Cochet, Pierre Barthes (tennis), Michel Constantin (volley-ball), Roger Planchon (théâtre), etc.
Mais aussi beaucoup d’anonymes issus du secteur associatif, des comités d’entreprises ou des collectivités territoriales.

Lien externe

Galerie

Établissement public à caractère administratif en France
École en France
Sport en Auvergne-Rhône-Alpes
Culture en Isère
Ardèche